Уайр:

 Уайр, Ники () — валлийский музыкант.
 Уайр (река) () — река в графстве Ланкашир, Англия, впадающая в Ирландское море.
 Уайр (район) (Wyre) - административный район графства Ланкашир в Англии.